Sigles
 ASI o Agència Espacial Italiana
 ASI o Agrupación Social Independiente, partit polític mallorquí
 Onomàstica
 Asi és el nom de dos troians que van lluitar a la Guerra de Troia
 Asi de Samos, poeta de l'antiga Grècia
 Toponímia
 Asi o alagwa, llengua cuixítica